Virgo steht für:
 lateinisch Jungfrau
 ein Sternbild und Tierkreiszeichen, siehe Jungfrau (Sternbild)
 Virgo-Galaxienhaufen, im gleichnamigen Sternbild
 Virgo-Superhaufen, enthält unter anderem den Virgo-Galaxienhaufen
 Virgo (Gravitationswellendetektor)
 Virgo (Screenreader), Software für Blinde

Virgo ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Virgo (* 1983), schottischer Fußballspieler
 Clement Virgo (* 1966), kanadischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Ian Virgo (* 1981), US-amerikanisch-britischer Film- und Theaterschauspieler
 John Virgo (* 1946), englischer Snookerspieler, Kommentator, Moderator und Buchautor

Siehe auch:
 Virgin